Плутонизм:
 Плутонизм — направление в геологии, распространённое в конце XVIII — начале XIX веков, последователи которого считали, что ведущую роль в геологической истории Земли играли внутренние силы.
 Плутонизм — процесс внедрения магматического расплава и его последующей кристаллизации на различных глубинах земной коры с образованием интрузивных магматических тел.